

Населені пункти та їхні частини
 Адамув — гміна в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Адамув — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Адамув — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Адамув — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Адамув — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Адамув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Адамув — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Адамув — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Адамув — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Адамув — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Адамув — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Адамув — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Адамув — частина села Стшельце-Великі в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — частина села Янув в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — частина села Ґуткув в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — частина села Кренцешкі в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — частина села Дзецинув в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — частина села Ґузд в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Адамув — частина села Ямно в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Адамув — колонія в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Адамув — колонія в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — осада в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Адамув — лісова осада в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки